Мужицкий — фамилия; имеет женскую форму Мужицкая.
 Мужицкий, Александр Михайлович (1912—1982) — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов.
 Мужицкий, Павел Тихонович (1902—1972) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Топонимы 
 Мужицкий — посёлок, Мценский район, Орловская область, Россия. См. также 
 Мужицкое — деревня в Духовщинском районе Смоленской области России.